Михаи́л Гребенщико́в:
 Гребенщиков, Михаил Вячеславович (род. 1976) — российский певец, актёр, теле- и радиоведущий, композитор, музыкальный продюсер, диджей.
 Гребенщиков, Михаил Григорьевич (?—1888) — российский писатель и публицист. Примечания